

Статистика

По странам

Примечания

По определенным операторам запуска

Примечания